Neocodia är ett släkte av fjärilar. Neocodia ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Neocodia